Bloss steht für:
 Bloss (Pennsylvania), Gemeinde in Tioga County, Pennsylvania, USA
 Bloss (Einheit), altes Volumenmaß in der Schweiz

Bloss oder Bloß ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Bloss (* 1978), deutscher Sporttherapeut und Sachbuchautor
 Donald Bloss (1920–2020), US-amerikanischer Mineraloge
 Eberhard Ludwig Bloß (1761–1838), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Georg Bloss (1918–1999), deutscher Oberamtsrat und Gewerkschafter
 Hans Andreas Bloss (* 1939), deutscher Sportwissenschaftler und Schriftsteller
 Michael Bloss (* 1986), deutscher Politiker
 Nick van Bloss (* 1967), englischer Pianist und Autor
 Rainer Bloß (1946–2015), deutscher Komponist und Musiker
 Sebastian Bloss (1559–1627), deutscher Professor der Medizin

Siehe auch:
 Blos